Fiat Tipo ist der Name folgender Personenkraftwagen:

 Fiat Tipo (Typ 160), Modell von Fiat (1988 bis 1995)
 Fiat Tipo (Typ 356), Modell von Fiat Chrysler (ab 2015)